Пилунский () — украинская фамилия. Известные носители:
 Пилунский, Леонид Петрович (1947—2021) — украинский политик и журналист.
 Пилунский, Ярослав Леонидович (род. 1972) — украинский кинооператор, сын Л. П. Пилунского.